Truppenoffizier kann, je nach Kontext, stehen für:

 einen Offizier in der Laufbahn des Truppendienstes (oder des Truppendienstes der Reserve) in Abgrenzung zu einem Offizier des militärfachlichen Dienstes oder eines Fachdienstes
 einen Offizier, der nicht zum Offizier im Generalstabsdienst ausgebildet wurde oder auf einen für diese vorgesehenen Dienstposten verwendet wird
 einen Offizier in einer Truppenverwendung in Abgrenzung zu einer Amts-, Stabs-, integrierten oder ministeriellen Verwendung